Il singolare del torneo di tennis Belgian Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Justine Henin che ha battuto in finale Sarah Pitkowski 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Sarah Pitkowski (finale)
 Anne Kremer (secondo turno)
 Miriam Oremans (primo turno)
 Alexia Dechaume-balleret (primo turno)

 Rita Grande (primo turno)
 Amélie Cocheteux (secondo turno)
 Kristina Brandi (primo turno)
 Jane Chi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belgian Open 1999